HIM est un sigle qui peut désigner :
 Host Interface Module (en français, Module d'interface avec l'hôte) ;
 HIM (où HIM signifie His Infernal Majesty), un groupe de metal gothique finlandais.

HIM est un nom qui peut désigner :
 Him, une sculpture en ronde-bosse de l'artiste italien Maurizio Cattelan créée en 2001.